Liguriella är ett släkte av bläckfiskar. Liguriella ingår i familjen Cranchiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Liguriella